Los tentaculados (Tentaculata) son una clase del filo Ctenophora. Todos tienen en común dos áreas de tentáculos que pueden retraerse dentro de protecciones especializadas. En algunas especies, los tentáculos se reducen y son muy pequeños en relación con los secundarios.

El grupo incluye al pequeño y oval Pleurobrachia, encontrado tanto en playas de los océanos Atlántico como Pacífico. Las especies más achatadas del género Mnemiopsis, de cerca de 10 cm de longitud, son comunes de las costas del Atlántico; tiene una gran boca y se alimenta principalmente de larvas de moluscos y crustáceos. Estas especies tienen intensa bioluminiscencia. Otro género similar, pero más grande, Leucothea abunda en las costas del Pacífico.

Filogenia 
El análisis multigénico del ARNr, ADN espaciadores y proteínas, da el siguiente resultado aproximado: 

Este análisis encontró que Lobata sería parafilético. En Cydippida se encontró más problemas, pues la familia Haeckeliidae sería un grupo basal de Tentaculata, mientras que Dryodoridae estaría más relacionada con el clado Cyclocoela.

Referencias

Enlaces externos 

Ctenophora